KV 17 steht für:

 2. Sinfonie (Mozart), eine ursprünglich Mozart zugeschriebene Sinfonie, KV 17
 KV17, Grabanlage im ägyptischen Tal der Könige, Ruhestätte des altägyptischen Pharaos Sethos I. aus der 19. Dynastie